La Conquête de l'Ouest est le titre de plusieurs œuvres :
La Conquête de l'Ouest (How the West Was Won), film américain de Henry Hathaway, John Ford et George Marshall sorti en 1962 ;
La Conquête de l'Ouest (How the West Was Won), feuilleton télévisé américain créé par Jim Byrnes et diffusé en 1978-1979.

Homonymie de titre